Vielliebchen ist die Bezeichnung für

 zwei zusammengewachsene Früchte, besonders eine Mandel oder Haselnuss mit zwei Kernen (veraltet)
 Vielliebchen (Brauchtum), den Einsatz, worum jemand mit einem anderen beim gemeinsamen Essen einer doppelkernigen Frucht gewettet hat
 Glanzbilder, Aufkleber, die in Poesiealben verwendet werden